Пауль Вегенер (; 1 октября 1908 года, Фарель, Ольденбург, Германская империя — 5 мая 1993 года, Вехтерсбах, Гессен, ФРГ), партийный и государственный деятель нацистской Германии, обергруппенфюрер СС (1 августа 1944 года).

Биография 
Сын врача. Посещал гимназию в Балленштедте (Гарц, ныне — в земле Саксония-Анхальт). После сельскохозяйственной практики окончил образование в Немецкой колониальной школе сельского хозяйства, торговли и промышленности (Deutschen Kolonialschule für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe) в Витценхаузене (Гессен). Здесь женился на дочери доцента. С 1929 по 1930 год работал продавцом в одной экспортно-импортной фирме в Бремене.

1 августа 1930 года вступил в НСДАП (партбилет № 286 225). 1 февраля 1931 года вступил в СА; командир 19-го полка СА и ортсгруппенляйтер Фарена. С 1 мая 1932 года — командир 75-го полка СА. С 11 марта 1933 года — районный руководитель НСДАП (крайсляйтер) в Бремене. Также с 1933 года был членом Бременского парламента, государственный советник Свободного ганзейского города Бремен.

12 ноября 1933 года стал депутатом Рейхстага от округа Везер-Эмс. С 11 июля 1934 по 8 августа 1936 года был рейхсамтсляйтером в Штабе заместителя фюрера, адъютант Мартина Бормана.

С 8 августа 1936 года — заместитель гауляйтера гау Курмарк (с 1940 — Марк Бранденбург) Эмиля Штюрца. В феврале — апреле 1940 года служил в ВВС, военный корреспондент.

19 апреля 1940 года назначен руководящим сотрудником Рейхскомиссариата Норвегия, руководитель организации НСДАП в Норвегии, работал под руководством рейхскомиссара Йозефа Тербовена. С 15 июля 1940 года — гебитскомиссар области Северная Норвегия (Тронхейм). С 1 октября 1940 года — начальник исполнительного штаба Й. Тербовена, руководил созданием оккупационного аппарата в Норвегии. 20 апреля 1940 года перевёлся из СА в СС и получил билет № 353 161.

В 1941 году добровольцем участвовал в Греческой кампании в составе «Лейбштандарта СС Адольф Гитлер».

16 мая 1942 года после смерти Карла Рёвера назначен рейхсштатгальтером земли Ольденбург и гауляйтером гау Везер-Эмс (штаб-квартира — г. Ольденбург). С 16 ноября 1942 года — имперский комиссар обороны Везер-Эмса. С 22 апреля 1945 года — имперский комиссар обороны Северной Германии.

Принимал активное участие в работе Фленсбургского правительства гросс-адмирала Карла Дёница. 2 мая 1945 года вошёл в состав правительства, заняв пост высшего гражданского комиссара имперской обороны (Oberster Zivilen Reichsverteidigungskommissar) в ранге имперского статс-секретаря. 23 мая 1945 года арестован во Фленсбурге вместе с другими членами правительства частями 10-й английской танковой армии.

Содержался в лагере для высокопоставленных военных и функционеров НСДАП № 32 (Camp Ashcan) в люксембургской деревне Мондорф-ле-Бен. 28 ноября 1949 года английским военным трибуналом в Билефельде с учётом срока проведённого в заключении приговорён к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы. В мае 1951 года освобожден.

После освобождения работал коммерческим служащим в Зинцхайме около Баден-Бадена, с 1959 года вместе с семьей жил в Вехтерсбахе в Гессене, работал представителем фирмы по торговле древесиной.

Литература 
 

 

 

 

 Карл Хеффкес (Karl Höffkes) «Политические генералы Гитлера. Гауляйтеры Третьего рейха; биографическое справочное пособие» («Hitlers politische Generale. Die Gauleiter des 3. Reiches; ein biographisches Nachschlagewerk»). Издательство Граберта (Grabert-Verlag), Тюбинген, 1997, ISBN 3-87847-163-7.
 Герберт Шварцвельдер (Herbert Schwarzwälder) «Большая бременская энциклопедия» («Das Große Bremen-Lexikon»). — Бремен, Edition Temmen, 2003. ISBN 3-86108-693-X.
 Иоахим Лилла (Joachim Lilla), Мартин Дёринг (Martin Döring) «Статисты в униформе. Члены Рейхстага в 1933—1945» («Statisten in Uniform. Die Mitglieder des Reichstags 1933—1945»). — Дюссельфорф, 2004. ISBN 3-7700-5254-4.
 Эрих Штокхорст (Erich Stockhorst) «5000 руководителей — Кто был кем в Третьем Рейхе» («5000 Köpfe — Wer war was im Dritten Reich»). Издательство Арндта, Киль 2000, ISBN 3-88741-116-1.

Ссылки 
 Пауль Вегенер в Базе данных депутатов рейхстага

Гауляйтеры
Члены НСДАП
Депутаты рейхстага (нацистская Германия)
Члены Бременского парламента
Члены СА
Офицеры СС